Менеджмент интеллектуальной собственности — часть менеджмента организации, объектом которого выступают особая категория знаний, воплощенных в объектах интеллектуальной собственности, и интеллектуальные имущественные права.

Права на интеллектуальную собственность, являясь нематериальным активом, нуждаются не только, и даже не столько в юридической защите, сколько в правильном управлении и использовании для достижения целей компании и успешной конкурентной борьбы на рынках.

История 
Проблематика менеджмента интеллектуальной собственности связана с глобальными изменениями в экономике. В отличие от предыдущих экономических укладов, которые были основаны на физическом или машинном труде, современна экономическая система основана на знании. Понятие «экономика знаний» ввел в 1962 г. Ф.Махлуп. В современном мире знания являются уже не только неотъемлемым компонентом экономики, но и базовым фактором её развития. Основной ресурс – информационный.

В. Иноземцев: "В изменяющихся условиях информация и знания становятся производительной силой, возникает мощный ресурс, характеризующийся новыми качествами, с которыми ранее не сталкивалось общественное производство... доступ к этому специфическому ресурсу остается ограниченным, так как знания отличаются от большинства индустриальных благ своей редкостью и невоспроизводимостью" 

В информационной экономике принципиально меняются характер и механизм общественного накопления. Главной формой накопления становится не накопление вещественных элементов производства, как это было всегда, а накопление знаний, информации, нематериальных форм богатства (вложения в культуру, образование, рекреацию, здравоохранение, научные исследования), то есть создание интеллектуального капитала. Другими словами, акцент перемещается с инвестиций в физический капитал на инвестиции в человека как носителя и производителя информации, а эффективное использование и развитие интеллектуального капитала, способность создавать и осваивать новейшие технологии становятся не только критическими условиями устойчивого повышения уровня жизни, но и главными качественными критериями, отличающими передовые страны от отстающих.

В 2012 году учреждена Конвенция Менеджмента интеллектуальной собственности.

Цели и приоритеты 

«Общая основная цель менеджмента знаний — получение конкурентных преимуществ организации путём создания новой стоимости за счет эффективного использования знаний её работников, занятых интеллектуальным трудом».

 Легализовать служебную и приобретенную интеллектуальную собственность организации в виде имущественных интеллектуальных прав в составе нематериальных активов.
 Более эффективное управление своей интеллектуальной собственностью.
 Соблюдение компанией норм законодательства об интеллектуальной собственности, предупреждение нарушений прав третьих лиц.
 Управление рисками, связанными с нарушением интеллектуальных прав.
 Предотвращение «пиратства» и контрафакции.
 Развитие локального нормативного регулирования работы компании для выполнения изложенных выше целей.

Задачи управления (для коммерческих организаций) 

 анализ использования объектов ИС
 выявление избыточных и необходимых объектов ИС
 определение форм и методов правовой охраны объектов ИС
 определение ключевого объекта ИС
 реализация процедур правовой охраны ИС
 коммерциализация (монетизация) ИС
 пресечение нарушений интеллектуальных прав
 взыскание компенсаций и штрафов за незаконное использование объектов ИС

Объект управления 
 Материализованные носители знаний, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности.
 Средства индивидуализации.
 Интеллектуальные имущественные права.

Литература 
Менеджмент интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.В. Тихомирова, А.П. Якимахо, С.Н. Мальченко, Е.Л. Герасимов, В.В. Бесарабова. – М.: «Центр развития современных образовательных технологий», 2010.

См. также 
 Авторское право
 База знаний
 Интеллектуальная собственность
 Промышленная собственность
 Интеллектуальный капитал
 Информационный работник
 Нематериальные активы
 Система менеджмента качества
 Управление знаниями

Примечания 

Право
Право интеллектуальной собственности
Экономика знаний